Šentjanž (Rečica ob Savinji), een plaats in de Sloveense gemeente Rečica ob Savinji
 Šentjanž (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica